ima više značenja.

 Cijanoficinska sintaza (dodavanje L-aspartata), enzim
 Cijanoficinska sintaza (dodavanje L-arginina), enzim